Сезон 1923—1924 у Серії А — 27-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Цюрих.

Схід 

Результати

Додаткові матчі

|}

Центр 

Результати

Захід 

Результати

Додатковий матч

|}

Фінал 

Результати

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1924
Швейцарія
Швейцарія